Cayla ist der Familienname folgender Personen:
 Philippe Cayla (* 1949), französischer Medienmanager
 Jean-Louis Cayla (1858–1945), Schweizer Architekt
 Véronique Cayla (* 1950), französische Kultur- und Medienmanagerin

Ferner steht Cayla für
 Cayla (Tolerme), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Tolerme
 My Friend Cayla, ein umstrittenes Smart Toy des britischen Herstellers Genesis

Siehe auch:
 Kaila
 Kayla
 Keila